Игры в Группе E на чемпионате мира 2002 года проходили с 1 по 11 июня 2002 года. Группа состоит из Германии, Ирландии, Камеруна и Саудовской Аравии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе B, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы B.

Время указано местное (UTC+9).

Ирландия — Камерун

Германия — Саудовская Аравия

Германия — Ирландия

Камерун — Саудовская Аравия

Камерун — Германия

Саудовская Аравия — Ирландия 

Г